Omar Torrijos – comune del Panama
 Omar Torrijos – politico e militare del Panama